Миколаївський район — назва окремих районів Миколаївської області.

 Миколаївський район — назва колишнього Вітовського району до 1944 року.
 Миколаївський район — колишній район, що існував у 1962—2020 роках.
 Миколаївський район — район, утворений у 2020 році.